Черевко́вское сельское поселение или муниципальное образование «Черевковское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красноборском муниципальном районе Архангельской области.

Соответствует административно-территориальным единицам в Красноборском районе — Черевковскому сельсовету и Ляховскому сельсовету (с центром в деревне Емельяновская).

Административный центр — деревня Черевково.

География 
Черевковское сельское поселение находится на севере Красноборского района Архангельской области. На юге граничит с Телеговским сельским поселением, на севере — с Федьковским сельским поселением Верхнетоемского района. Выделяются притоки Северной Двины: Пивковка, Ериха, Лудонга, Тядема, Ракулка.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Ранее, эта территория входила в состав Черевковского района, Сольвычегодского и Красноборского уездов. В 1948 году на реках Лудонга и Тядема были построены ГЭС.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 87 населённых пунктов.

См. также 
 Список населённых пунктов Красноборского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Ракульская роспись

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Подчинённые пункты Черевковский район (Ляховский, Ракульский, Федьковский, Холмовский, Черевковский сельсоветы) // (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Н. Гуркина: Старообрядцы // Заря, 26-08-04 (1999)
 Черевковское поселение на карте Wikimapia

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Красноборского района